Либерштейн — фамилия.
 Либерштейн, Иосиф Ильич (род. 1927) — молдавский советский агроном.
 Либерштейн, Пол (род. 1967) — американский телепродюсер и сценарист, обладатель двух премий «Эмми».